Kærgårde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Kærgårde (Brovst Sogn) – en bebyggelse i Brovst Sogn
 Kærgårde (Estvad Sogn) – en bebyggelse i Estvad Sogn
 Kærgårde (Nautrup Sogn) – en bebyggelse i Nautrup Sogn
 Kærgårde (Nørhå Sogn) – en bebyggelse i Nørhå Sogn
 Kærgårde (Rødding Sogn) – en bebyggelse i Rødding Sogn
 Kærgårde (Vedersø Sogn) – en bebyggelse i Vedersø Sogn
 Kærgårde (Vrensted Sogn) – en bebyggelse i Vrensted Sogn